Z3 je lahko:

 Z3 - prvi programabilni digitalni računalnik iz leta 1941, ki ga je izdelal Konrad Zuse
 BMW Z3 - športni avtomobil bavarskega koncerna BMW.